Па́тмос —

название островов:
 Патмос () — греческий остров в Эгейском море, один из Южных Спорадских островов.
 Патмос — остров на реке Катунь возле села Чемал (Республика Алтай, Чемальский район).
название города:
 Патмос () — главный город на одноимённом греческом острове в Эгейском море.
 Патмос () — город в округе Хемпстед, штата Арканзас, США.